Татьяна Родина: Родина, Татьяна Михайловна (1914—1989) — русский советский театровед, доктор искусствоведения.
 Родина, Татьяна Николаевна (род. 1973) — Мисс Украина-94, вице-миссис мира-99.

Примечания